Василий Захарович Верещак (родился 29 апреля 1955 года в Ставрополе) — полковник Федеральной службы безопасности РФ (спецподразделение «Альфа») и Вооружённых Сил РФ, вице-председатель Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» (2015—2019), президент Центра боевых искусств «Альфа-Будо».

Биография

Служба в 12-м ГУМО 
Родился 29 апреля 1955 года в Ставрополе. Отец — Захар Ануфриевич, участник Великой Отечественной войны, кавалер пяти боевых орденов и участник штурма Берлина (прослужил 27 лет; умер, когда Василию было 12 лет). Мать — Елена Афанасьевна, портниха. С детства Василий мечтал служить в авиации, поэтому занимался спортом (гимнастика, легкая атлетика, акробатика), также хотел стать боксером. Из-за дальнозоркости военным лётчиком не стал, в итоге начав службу как военный связист. Окончил Ставропольское высшее военное командное училище связи в 1976 году, на 4-м курсе стал чемпионом училища по боксу, но из-за занятости не выполнил норму мастера спорта. Также играл в ВИА училища.

Воинскую службу проходил в 1976—1992 годах в 12-м Главном управлении Министерства обороны СССР: сначала служил на Семипалатинском ядерном полигоне, куда попал по распределению. До 1980 года был командиром взвода 121-го отдельного батальона связи, который обеспечивал связь при проведении ядерных испытаний. Начинал службу как начальник отдельной радиостанции Р-102 «Клюква». Позже как командир взвода был переведён в Службу специального контроля (ССК) при том же управлении. Занимал посты сменного инженера и начальника отделения узла связи: за 4 года службы не было зафиксировано ни одного происшествия или грубого нарушения воинской дисциплины. Позже работал в заказывающем управлении ССК МО п разработке специального вооружения и техники; занимал пост офицера 1-го управления службы. Ветеран подразделений особого риска.

Служба в Группе «А» 
В 1992—2004 годах Верещак был оперативником Группы «А» (спецподразделение «Альфа») Главного управления охраны России: среди его учеников по карате были десантники и пограничники, служившие в «Альфе». В начале 1991 года его пригласили на собеседование к Михаилу Головатову, командиру группы, и Верещак согласился стать сотрудником «Альфы». Начинал работу как методист-практик рукопашного боя, однако подвергался на первых порах критике за большое количество травм на периодических тестированиях. Позже систему подготовки изменил, что позволило ему сохранить место в подразделении: в 1992 году после показательного выступления бойцов перед президентом Б.Н.Ельциным Верещак был назначен заместителем начальника отделения боевой подготовки. Позже стал начальником штабного отделения, участвовал в разработке Положения о группе «Альфа».

Участвовал в Первой и Второй чеченских войнах, а также командировках в другие республики Северного Кавказа. Участник операций по освобождению заложников в Минеральных Водах (23—26 декабря 1993 года), Махачкале (май 1994 года), Будённовске (14—19 июня 1995 года), в Москве на Васильевском спуске (14 октября 1995 года), в Первомайском (9—18 января 1996 года), в Москве у Посольства Швеции (19—20 декабря 1997 года). В начале 1997 года был возвращён на должность заместителя начальника штаба, коим был Анатолий Савельев. Верещак утверждал, что первым узнал от врача-реаниматолога о кончине Савельева во время операции по освобождению заложника в посольстве Швеции.

Окончил в октябре 1997 года Академию ФСБ, в 1998—2003 годах был заместителем начальника штаба Центра специального назначения ФСБ России (должность начальника занимал генерал-майор Александр Тихонов. В конце 2003 года в связи с невозможностью дальнейшего продвижения по службе написал рапорт на увольнение по истечении срока контракта, отслужив итого 32 года. В отставке с 2004 года, после отставки стал руководителем группы компаний «Ангел», куда входят охранные предприятия: обеспечивал безопасность Русского дома на Олимпиаде в Ванкувере и безопасность объектов Олимпиады в Сочи. В 2015—2019 годах — вице-председатель Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Деятельность в карате 
С 1979 года Верещак занимался карате под руководством сначала Юрия Кутырева, а потом Тадеуша Касьянова; является обладателем чёрного пояса и 2-го дана (получил в клубе «Будо» под руководством Романа Стёпина). Участвовал в соревнованиях по каратэ Московского военного гарнизона и округа, с 1983 года ведущий группы занятий по карате для офицеров ССК МО и их детей (тренировал около 27 лет). На Кубе на протяжении 3 с половиной лет тренировал детей сотрудников советского посольства; в 1987 году сыграл самого себя в короткометражном художественном фильме «Становление». . В 1991 году выиграл Всесоюозный турнир по рукопашному бою в Тольятти, будучи в возрасте 36 лет самым возрастным его участником. В настоящее время является президентом центра боевых искусств «Альфа-Будо», который организует ежегодный турнир по карате среди детей на переходящий Кубок Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Суворовская» деятельность 
С 2013 года является спонсором частного музея имени А.В.Суворова в швейцарской коммуне Линталь (кантон Гларус), основанного швейцарским краеведом Вальтером Гелером; к 2017 году музей увеличил свою площадь благодаря финансовой помощи Верещака. С 2014 года член инициативной группы по восстановлению Храма Василия Великого в селе Кистыш (Суздальский район, Владимирская область). В ходе деятельности Верещака удалось провести 15 августа 2015 года первую литургию в восстанавливаемом храме, в сентябре 2017 года началась реставрация музея в селе (в качестве здания музея выбрано здание бывшего банка), а 12 ноября 2019 года в селе был открыт памятник полководцу. Также он параллельно пост председателя правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А. В. Суворова».

Награды 
Отмечен следующими наградами:
 орден «За военные заслуги»
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
 медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 медаль «В память 850-летия Москвы»
 медаль «Генерал-полковник Дутов»
 медаль ФСБ «За отличие в военной службе» (1-я и 2-я степень)
 медаль МО СССР «За безупречную службу» (3-я степень)

В 2019 году — лауреат премии «Меценат года» в номинации «Особый вклад в развитие российской культуры» за вклад в создание Архитектурно-исторического комплекса Генералиссимуса А. В. Суворова в селе Кистыш. Премию вручал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Примечания

Ссылки 
 

Сотрудники группы «Альфа»
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Выпускники Академии ФСБ